Сезон 2021/2022 годов станет для футбольного клуба «Милан» 88-м в чемпионате Италии. В прошлом сезоне команда заняла 2-е место в чемпионате, что позволило ей принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов впервые за 8 лет. Спустя 11 лет после последнего чемпионского титула, "россонери" после долгого кризиса стали чемпионами Италии. Вдобавок к этому, это первый трофей "миланцев" за последние 6 лет.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 № 3 навечно закреплен за Паоло Мальдини (номер может взять один из сыновей игрока, если тот будет играть за клуб)

 № 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

64.000.000

Зима 

4.000.000

Ушли из клуба

Лето 

3.500.000

Зима 

0

Общие убытки:68.000.000

Общая прибыль:3.500.000

Разница: 64.500.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

Сезоны футбольных клубов 2021/2022